Paul Wellens ist der Name folgender Personen:

* Paul Wellens (Radsportler) (* 1952), belgischer Radrennfahrer
 Paul Wellens (Rugbyspieler) (* 1980), englischer Rugby-League-Spieler